Unison – primo album in lingua inglese di Céline Dion
 Unison – singolo di Céline Dion del 1990
 Unison –  album video dell'artista canadese Céline Dion del 1991
 UNISON – sindacato britannico
 UNISON – università pubblica statale dello stato messicano di Sonora
 Unison – videogioco per PlayStation 2